Ла-Вид ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 281 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación Provincial de Burgos - La Vid
 Monasterio de La Vid

Муниципалитеты Бургоса